Höhenstraße steht für:
 Gebirgsstraße, im Allgemeinen
 v. a. auch Straßen, die auf einem Gebirgskamm (Kammwege) oder parallel zu ihm verlaufen, siehe Höhenweg und Hohe Straße
dem Namen nach:
 Höhenstraße (Frankfurt am Main)
 Höhenstraße (Gemeinde Raaba-Grambach), Rotte in Raaba-Grambach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Höhenstraße (Potsdam)
 Wiener Höhenstraße, Wien 
 Zillertaler Höhenstraße, Alpenstraße
 Spessart-Höhenstraße, Ferienstraße
 Höhenstraße (2016), österreichischer Fernsehfilm von David Schalko (2016)